Ана Иванович — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Ким Клейстерс защищала свой титул, однако в матче второго раунда вынуждена была прекратить борьбу из-за травмы.

Посев 
Восемь первых сеянных теннисисток начинают турнир со второго раунда.

  Ким Клейстерс (Второй раунд, отказ)
  Мария Шарапова (Отказ)
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Николь Вайдишова (Третий раунд, отказ)  Анастасия Мыскина (Второй раунд)
  Мартина Хингис (Финал)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Динара Сафина ''(Полуфинал)

<li>  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
<li>  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
<li> ''' Ана Иванович (Титул)
<li>  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li>  Мария Кириленко (Второй раунд)
<li>  Ли На (Первый раунд)
<li>  Анабель Медина Гарригес ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2006